Mr. Blue (album van The Fleetwoods), een album uit 1959 van het Amerikaanse doowoptrio The Fleetwoods
 Mr. Blue (nummer van The Fleetwoods), een nummer op dat album
 Mr. Blue (Yazoo), een nummer van Yazoo uit 1983, vooral bekend van de cover door René Klijn